Алексићи могу да буду:

 Алексић (презиме), српско презиме

или

 Алексићи (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ

или

 Алексићи (породица), српска породица

Види још 
 Алексић